Педро Манрике де Лара и Мендоса (; 1381 — 21 сентября 1440) — кастильский дворянин, главный аделантадо Леона, старший нотариус королевства Кастилия, член королевского совета и 8-й сеньор де Амуско.​

Биография 
Представитель кастильского дворянского рода Манрике де Лара. Единственный сын Диего Гомеса Манрике де Лары и Лейвы (1355—1385), главного аделантадо Кастилии, и Хуаны де Мендосы (1360—1431). После смерти своего отца в 1385 году Педро Манрике де Лара унаследовал все имущество, став 8-м сеньором де Амуско и 3-м сеньором де Тревиньо. Кроме того, он приобрел виллы Вильярта-Кинтана, Вильяхорсерос, Этерна, Ангьяно. В 1429 году он получил от короля Кастилии Хуана II Паредес-де-Нава.

Педро Манрике де Лара был женат на Леонор де Кастилия и Альбукерке (1393—1470), незаконнорожденной дочери Фадрике Энрикеса (1360—1394), 1-го герцога де Бенавенте. У супругов было пятнадцать детей:

 Диего Манрике де Лара (? — 1458), 4-й сеньор и 1-й граф де Тревиньо, 9-й сеньор де Амуско, сеньор де Наваррете, Окон, Редесилья и Паредес-де-Нава. Был женат на Марии де Сандоваль, дочери Диего Гомеса де Сандоваля и Рохаса и Беатрис де Авельянеда. Среди их детей был Педро Манрике де Лара (1443—1515), 1-й герцог де Нахера. После смерти первого мужа Мария де Сандоваль вторично вышла замуж за Диего Лопеса де Суньигу (1415—1479), 1-го графа де Миранда-дель-Кастаньяр.
 Родриго Манрике де Лара (1406—1476), 1-й граф де Паредес-де-Нава, великий магистр Ордена Сантьяго. Среди его сыновей был поэт Хорхе Манрике де Лара.
 Педро Манрике де Лара (? — 1470), 1-й сеньор де Вальдескарай и главный аделантадо Кастилии. Был дважды женат.
 Иньиго Манрике де Лара (? — 1485), епископ Овьедо и Кории, архиепископ Севилья и президент кастильского совета.
 Гомес Манрике де Лара (1412—1490), испанский поэт и драматург
 Хуан Манрике де Лара (? — ок. 1473), архидьякон Вальпусты. От связи с санчей Ортун у него была дочь Каталина Манрике де Лара, которая стала женой Хуана Родригеса де Рохаса, сеньора де Рекена.
 Фадрике де Манрике де Лара (? — 1479), алькаид алькасаром и главный альгуасил Эсихи, 1-й сеньор де Ито и Баньос. Был женат на Беатрис де Фигероа, сеньоре де Ребольедо-де-ла-Торре, дочери Гомеса Суареса де Фигероа, сеньора де Фериа, и Эльвиры Лассо де Мендоса.
 Гарси Манрике де Лара (? — прель 1496), 1-й сеньор де лас Амауэлас, коррегидор и алькаид Кордовы. Участник завоевания Малаги. В Мурсии он женился на Альдонсе Фахардо.
 Беатрис Манрике де Лара, муж — Педро Фернандес де Веласко, граф де Аро, сын Хуана Фернандеса де Веласко и Марии де Сольер
 Хуана Манрике де Лара, Муж — Фернандо де Сандоваль и Рохас, граф де Дения и Кастрохерис, чын Диего Гомеса де Сандоваля и Рохаса, графа де Дения и Кастрохериса, и Беатрис де Авельянеда, сеньоры де Гумиэль-де-Исан.
 Леонор Манрике де Лара, муж — Альваро де Суньига и Гусман (1410—1488), 1-й герцог Бехар, сын Педро де Суньиги и Лейвы, сеньора де Бехар и Изабель де Гусман
 Изабель Манрике де Лара, муж — Педро Велес де Гевара, сеньор де Оньяте.
 Инес Манрике де Лара, муж — Хуан Уртадо де Мендоса сеньор де Каньяте, сын Диего Уртадо де Мендосы и Терезы де Гусман.
 Альдонса Манрике де Лара (? — ок. 1468), первая аббатисса монастыря Консоласьон-де-Калабанос.
 Мария Манрике де Лара (? — после 1468), муж — Родриго де Кастаньеда, сеньор де Фуэнтидуэнья. Будучи вдовой и бездетной, она стала аббатиссой монастыря Консоласьон-де-Калабанос, сменив в 1468 году свою сестру Альдонсу Манрике де Лара.

Источники 
 Jular Pérez-Alfaro, Cristina (1990). Servicio de Publicaciones de la Universidad de León y Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, ed. Los adelantados y merinos mayores de León (siglos XIII—XV). Biblioteca de Castilla y León: nº 12 de la Serie Historia (1ª edición). León: Gráficas Celarayn S.A. ISBN 84-7719-225-1.
 Montero Tejada, Rosa Mª (1994). «Los señoríos de los Manrique en la baja Edad Media». Serie III. Historia Medieval. Espacio, Tiempo y Forma 7: 205—258. ISSN 0214-9745.

Династия Лара